

Села:
 Медвежа — Вінницька область, Немирівський район
 Медвежа — Львівська область, Дрогобицький район
Річка:
 Медвежа — річка в Черкаській області, права притока Ятрані

Медвежа — село, Бричанський район
 Медвежа — пасажирський зупинний пункт Молдовської залізниці на лінії  —

Див. також 
 Медвежа Балка
 Медвежий
 Слобозія-Медвежа